I Campionati del mondo di triathlon del 1998 (X edizione) si sono tenuti a Losanna, Svizzera in data 30 agosto 1998.

Tra gli uomini ha vinto per la quarta volta il britannico Simon Lessing, mentre la gara femminile è andata all'australiana Joanne King.

La gara junior ha visto trionfare il britannico Tim Don e per la seconda volta consecutiva l'australiana Nicole Hackett.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Note

Voci correlate 
Campionati del mondo di triathlon
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 1998
Triathlon ai Goodwill Games
Triathlon ai IV Goodwill Games

Campionati mondiali di triathlon
Competizioni sportive a Losanna
Triathlon nel 1998